Le Case I ima više značenja:
 Le Case I, Livorno
 Le Case I, Terni